Иван Михайлович Собестианский ( — , ) — российский  и славист, изучавший институт круговой поруки у славян.

Окончил курс на юридическом факультете Харьковского университета. С 1887 года начал в Харьковском университете чтение лекций по истории русского права. Защитив магистерскую диссертацию «Круговая порука у славян» (1888) и докторскую «Учения о национальных особенностях древних славян» (1893), был назначен ординарным профессором. Принимал живое участие в чтении популярных лекций для учительниц.

В его магистерской диссертации к славянским фактам подобраны однородные факты из законодательства индусов, евреев, древненемецкого права, из правовых обычаев черногорцев, албанцев и других народов. В результате был сделан вывод, что круговая порука свойственна не одним славянам, а существует у многих народов, являясь продуктом известной степени общественного развития.

В докторской диссертации Собестианский высказал мнение, что в старинных научных трудах о славянах господствует объективное изучение, но с начала нынешнего столетия, под влиянием идей Гердера и Руссо, возникает сентиментально-поэтическое отношение к древнему славянству, закреплённое в славистике трудами Суховецкого, Шафарика и Лелевеля.

Превосходный разбор обеих его диссертаций дан профессором М. С. Дриновым в сборнике некрологов Собестианского, изданным харьковским историко-филологическим обществом в 1896 году.

Труды 
 Собестианский И. М. Учения о национальных особенностях характера и юридического быта древних славян. — : Типография А. Н. Гусева, 1882.
 Собестианский И. М. Круговая порука у славян по древним памятникам их законодательства — 2-е изд., испр. и доп. — : Тип. М. Ф. Зильберберга, 1888. — 172 c.

Ссылки 
 

Слависты Российской империи
Выпускники юридического факультета Харьковского университета
Преподаватели Харьковского университета